Jassidophaga är ett släkte av tvåvingar. Jassidophaga ingår i familjen ögonflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Ögonflugor
Jassidophaga